Enhancer (groupe)#Albums studio
Daybreak (série télévisée, 2019)#Épisodes